Villastaden, namn på stadsdelar i flera svenska städer.

 Villastaden, Falun
 Villastaden, Gävle
 Villastaden, Kristinehamn
 Villastaden, Stockholm
 Villastaden, Eslöv
samt orten
Villastaden, Filipstads kommun i Filipstads kommun